Кратер Сассерид () — остатки большого древнего ударного кратера в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь датского астронома и врача Галлио Сассерида (1562—1612) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 году. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Сассерид являются кратер Хейнзиус на западе; кратер Болл на севере; кратер Лексель на северо-востоке; кратер Оронций на востоке-юго-востоке; кратер Пикте на юге-юго-востоке и кратер Тихо на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 81,7 км, глубина 1760 м.

Кратер Сассерид имеет полигональную форму, практически полностью разрушен и трудно различим на фоне окружающей местности. Вал перекрыт множеством кратеров различного размера и относительно сохранился лишь в юго-западной части. Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, от центра чаши в северо-восточном направлении тянется широкая цепочка кратеров. 

Кратер и местность вокруг него пересечены светлыми лучами от кратера Тихо.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Сассерид на карте LAC-112.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны